Нау́мово — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Жижицкой волости.

География 
Расположена в 2 км к юго-западу от волостного центра, деревни Жижица, на северо-восточном побережье озера Жижицкого озера.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 472 жителя.

Достопримечательности 
В деревне Наумово расположен музей-усадьба композитора Модеста Мусоргского.

Археология и генетика 
У обитателя свайного поселения со стоянки Наумово (сер. III тыс. до нашей эры), расположенной при впадении реки Кадосница в Жижицкое озеро, была обнаружена митохондриальная гаплогруппа H2 и Y-хромосомная гаплогруппа R1a1.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района